Хартмањице могу бити:

 Хартмањице (Клатови), град у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Хартмањице (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република
 Хартмањице (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република